Оле́г Рази́тович Нури́ев (род. 27 апреля 1968, Армянск) — российский тренер по боксу. В течение многих лет работал тренером в городе Находка, воспитал плеяду титулованных спортсменов, в том числе его ученицей является заслуженный мастер спорта Мария Яворская, победительница и призёрка чемпионатов Европы и мира, восьмикратная чемпионка России. Заслуженный тренер России (2008). Также известен как общественный деятель и политик, с 2012 года — депутат Думы Находкинского городского округа от партии «Единая Россия».

Биография 
Олег Нуриев родился 27 апреля 1968 года в городе Армянске Крымской области. В возрасте четырнадцати лет вместе с матерью переехал на постоянное жительство в Магадан, окончил магаданский политехнический техникум.

С юных лет увлекался спортом, играл в футбол и хоккей, но в конечном счёте сделал выбор в пользу бокса. В своё время был довольно успешным боксёром, становился бронзовым призёром первенства страны, выполнил норматив мастера спорта СССР. Являлся спарринг-партнёром знаменитого Кости Цзю, когда тот готовился к Олимпийским играм в Сеуле.

С 1993 года постоянно проживает в городе Находка, выпускник находкинского филиала Дальневосточного федерального университета, где обучался по специальности «государственное муниципальное управление».

После завершения спортивной карьеры занимался тренерской деятельностью, работал в секции бокса находкинской Детско-юношеской спортивной школы «Водник» — первое время был помощником местного тренера Олега Титова, позже в здании ГПТУ № 31 открыл собственный боксёрский зал. Среди его учеников призёры и победители всероссийских первенств Евгений Волвенкин, Александр Украинец, Евгений Телин и др. Самая известная его воспитанница — заслуженный мастер спорта Мария Яворская, победительница и призёрка чемпионатов Европы и мира, восьмикратная чемпионка России. За подготовку Яворской в 2008 году Олег Нуриев был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер России» (первый заслуженный тренер в истории Находки).

В конце 2000-х годов по финансовым соображениям стал отходить от тренерской работы и всё больше посвящал себя бизнесу. Занимал должность заместителя директора в коммерческой компании, занимавшейся строительством заводов.

В 2012 году избран депутатом Думы Находкинского городского округа. Член партии «Единая Россия».

Учредитель и генеральный директор общественной организации «Центр содействия развитию молодёжного спорта». Ныне в спортивном комплексе «Портовик» в Находке действует Школа бокса Олега Нуриева.

Женат, есть двое детей: дочь Кристина и сын Роман.

Примечания

Ссылки 
 Нуриев Олег Разитович  — страница на сайте Думы Находкинского городского округа

Боксёры СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры России по боксу
Заслуженные тренеры России
Выпускники Дальневосточного федерального университета
Члены «Единой России»
Депутаты Думы Находкинского городского округа